Sternoptyx är ett släkte av fiskar. Sternoptyx ingår i familjen pärlemorfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pärlemorfiskar
Sternoptyx